Název Chlumecký potok má více vodních toků:

 Chlumecký potok (přítok Chumavy) – pravostranný přítok Chumavy v okrese Beroun
 Chlumecký potok (přítok Křemžského potoka) – pravostranný přítok Křemžského potoka v okrese Český Krumlov
 Chlumecký potok (přítok Libíňského potoka) – pravostranný přítok Libíňského potoka v okrese Příbram
 Chlumecký potok (přítok Ždírnického potoka) – pravostranný přítok Ždírnického potoka v okrese Ústí nad Labem